Marko Dinjar (Eszék, 1986. május 21. –) horvát labdarúgó. Posztja középpályás.

Pályafutása

2011-ben vált magyar állampolgárrá.

Sikerei, díjai 
Magyar bajnok: 2012/2013

Források
hlsz.hu

Horvát labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Győri ETO labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
Eszékiek
1986-ban született személyek
Élő személyek